Oppiano (greco: Οππιάνος) fu il nome di due autori, anticamente identificati:

 Oppiano di Anazarbo (o Corico), in Cilicia, vissuto durante il regno di Marco Aurelio. 

 Oppiano di Apamea (o Pella) in Siria. Scrisse un poema dedicato a Caracalla, verosimilmente dopo il 211.